КДБ проти ОУН — війна ВЧК-ОГПУ-НКВС-НКДБ-МДБ-КДБ проти ОУН-УПА.

Як царська Росія, так і більшовики вели війну проти українських націоналістів. Україна була однією з головних складових частин СРСР, і спроби здобуття незалежності від СРСР вважалися одним з найбільш серйозних державних злочинів.

Радянська тактика часів другої світової війни зводилася найчастіше до оточення загонів УПА більшими за чисельністю й добре озброєними військовими силами з метою їх знищення. Останній командувач УПА Василь Кук-Коваль говорив: «Якби совєти діяли тільки військовими методами, вони б не ліквідували підпілля»

З 1944 по 1950 роки чекістам не вдалося ліквідувати УПА. І тоді МГБ звернулося до провокацій. Спецгрупи НКВС під виглядом СБ ОУН захоплювали та допитували справжніх підпільників та їхніх прихильників, які не підозрювали провокацій НКВД, з метою одержання інформації про діяльність націоналістичного підпілля. Також каральні органи вдавались до масової депортації місцевого населення.

За всі ці дії їх керівників нагороджували орденами і медалями. Ось тільки невеликий список нагороджених (20 жовтня 1944):
 Бурмак Петро Васильович
 Волошенко Костянтин Сидорович
 Воронін Олександр Іванович
 Дроздецький Павло Гаврилович
 Дятлов Микола Олексійович
 Єсипенко Данило Іванович
 Жуков Олександр Олексійович
 Клименко Іван Юхимович
 Ковриженко Павло Пантелеймонович
 Леонтьєв Олександр Михайлович
 Майструк Володимир Федорович
 Марченков Михайло Петрович
 Медведєв Павло Миколайович
 Рясной Василь Степанович
 Сараєв Роман Миколайович
 Ступницький Михайло Семенович

Нагороджені 29 жовтня 1948 

Список співробітників МДБ, нагороджених указом президії Верховної ради СРСР від 29 жовтня 1948 «за успішне виконання спеціального завдання уряду» по боротьбі з націоналістичним підпіллям в Західній Україні.

Ордени і медалі отримали:

 Орден Червоного Прапора — 49
 Орден Вітчизняної війни 1 ст. — 193
 Орден Вітчизняної війни 2 ст. — 272
 Орден Червоної Зірки — 572
 Медаль «За відвагу» — 523
 Медаль «За бойові заслуги» — 99

З довідника «Хто керував органами держбезпеки. 1941—1954»:

 Арнаутенко Петро Єгорович нач. 2 від. УМГБ Терноп. обл. 02.47-31.12.49;
 Бененсон Максим Львович в.о. нач. опервід. упр. охорони на залізн. транспорті ГУО на транспорті МДБ СРСР 22.09.47-31.08.49;
 Бондаренко Михайло Стратонович нач. УНКГБ-УМГБ Київ. обл. 11.43-06.12.51;
 Бурлаченко Григорій Федорович заст. нач. від., нач. від. МДБ-МВС УРСР 02.47-11.06.53;
 Вербицький Савелій Ілліч співр. УМГБ Алтайського краю.
 Головков Михайло Нифонович заст. нач. 5 упр. МДБ СРСР 02.07.46-04.10.49;
 Голубєв Олександр Миколайович заст. нач. УМГБ Рівнен. обл. 01.47-04.08.50;
 Дніпровський Яків Андрійович нач. 2 від. УМГБ Дніпропетр. обл. 01.47-1949;
 Дроздов Віктор Олександрович нач. упр. «2-Н» і заст. міністра ГБ УРСР 23.03.47-28.10.50;
 Дубинін Леонід Миколайович нач. 5 від. УМГБ Ворошиловгр. обл. ?- 29.07.50;
 Єдунов Яків Опанасович нач. від. «2-Н» і одночасно заст. нач. 2 гл. упр. МДБ СРСР 23.04.47-03.01.51;
 Єрмолін Іван Ілліч нач. УКР СМЕРШ — МДБ БВО 04.02.46-14.06.52;
 Ілясов Микола Федорович нач. УНКГБ-УМГБ Ворошиловгр. обл. 07.43-23.06.48;
 Коваленко Павло Тимофійович нач. від. охорони МДБ станц. Тернопіль 09.1947-19.07.50;
 Козлов Анатолій Сергійович нач. 2 від. «А» (по місту) і заст. нач. УМГБ Львів.обл. 08.02.45-03.49;
 Коломієць Василь Дмитрович нач. УМГБ Терноп. обл. 02.46-07.08.52;
 Коненков Никандр Іванович заст. нач. УНКГБ-УМГБ Київ. обл. 27.09.43-19.07.50;
 Костенко Арсеній Григорович нач. від. «2-Н» і заст. нач. УМГБ Станісл. обл. 03.1947-24.11.51;
 Крашенинников Михайло Васильович нач. УНКГБ-УМГБ Херсон. обл. 04.1944-19.07.50;
 Кудрявцев Кузьма Миколайович заст. нач.упр. охорони МДБ Ковельской ж.д. 09.1947-11.1950;
 Кузнєцов Іван Леонтійович заст. нач. УМГБ Сталін. обл. 02.1946-04.10.48;
 Марковський Костянтин Михайлович нач. УНКГБ-УМГБ Житом. обл. 11.1943-29.04.52;
 Матвєєнко Іван Арсентієвич нач. УМГБ Волин. обл. 01.47-22.06.49;
 Мєщанов Павло Самсонович нач. УМГБ Новосиб. обл. 02.03.48-03.01.51;
 Микитянський Володимир Давидович нач. 5 від. УМГБ Брянськ. обл. 06.1946-07.1950;
 Мороз Микола Тихонович зам.нач. УНКГБ-УМГБ Дрогобич. обл. 08.1944-15.12.48;
 Охапкін Костянтин Олександрович нач. 2 від. НКГБ Удм. АРСР 12.07.43-08.1948;
 Папков Микола Сергійович нач. від. ГУО МДБ СРСР на з. і водн. транспорті 10.1947-08.1950.
 Пастельняк Леонід Пантелеймонович заст. нач. УМГБ Київ. обл. 03.1947-08.10.52;
 Перепелиця Павло Порфирійович заст. нач. ТЕ НКГБ Кишинів. залізн. 12.04.44 — 06.03.48;
 Питовранов Євгеній Петрович нач. 2 гл. упр. МДБ СРСР 09.09.46-03.01.51;
 Поперека Михайло Степанович заст. міністра ДБ УРСР 13.07.46-07.08.52;
 Прищепа Петро Калинович нач. УКР МДБ Одес. У 22.07.45-07.01.49;
 Прокопенко Андрій Васильович заст. нач. УМГБ Терноп. обл. по кадрах 04.1946-11.1950;
 Пугач Петро Кузьмич заст. нач. УНКГБ-УМГБ Терноп. обл. 08.44-07.12.49;
 Райхман Леонід Федорович заст. нач. 2 гол. упр. МДБ СРСР 04.06.46-19.10.51;
 Решетов Микола Антонович нач. УНКГБ-УМГБ Чернівецької обл. 03.1944-02.11.51;
 Російський Олександр Петрович заст. нач. УКР СМЕРШ — УКР МДБ 2 Білорус. фронту — СГВ 01.1945-15.01.52;
 Руденко Матвій Леонтійович нач. УНКГБ-УМГБ Каменець-Подільськ. обл. 04.1944-03.1953;
 Стебловський Михайло Вікторович заст. нач. УМГБ Терноп. обл. 07.1947-11.08.51;
 Стехов Сергій Трофимович нач. від. «2-Н» УМГБ Дрогобич. обл. 01.04.47-28.05.51;
 Столяров Петро Іванович заст. міністра ГБ Чуваш. АРСР 02.1948-19.03.52;
 Сурков Микола Васильович нач. УНКГБ-УМГБ Дніпропетр. обл. 10.1943-03.01.51;
 Турунтаєв Петро Васильович нач. від. охорона МДБ станц. Здолбунів 1.09.47-06.03.48;
 Хвастовський Микола Гнатович заст. нач. УНКГБ-УМГБ Челяб. обл. 4.10.44-09.01.50;
 Хорсун Семен Трохимович нач. від. «2-Н» і заст. нач. УМГБ Терноп. обл. 04.1947-31.12.49;
 Цепков Віктор Георгійович нач.слідч. частини МДБ УРСР 01.1947-28.06.50;
 Чернецький Борис Миколайович нач. УНКГБ-УМГБ Закарпат. обл. 20.02.46-04.04.53;
 Шарок Григорій Федорович заст. нач. 1 від. 5 упр. МДБ СРСР 24.01.48-04.11.48;
 Шевченко Володимир Григорович нач. УМГБ Рівненської обл. 05.05.47-12.07.50

Посилання 
 Ярослав Кутько. Авдіокнига Пекельна машина в Роттердамі. V колюмна Валюха. Історія вбивства Полковника Євґена Коновальця на основі тогочасних матеріялів та сучасних свідчень. "Ukrainska Vilna Hromada v Ameryci" 2965 Carpenter Street, Detroit 12, Mich.; 1953 р. 
 Марчук В., Радянські методи боротьби з українським національно-визвольним рухом на Рівненщині. 1944—1945 рр.
 
 Довідник «Хто керував органами держбезпеки. 1941—1954» 

ОУН
НКВС
КДБ СРСР